Coppa CEV – competizione femminile di pallavolo
 Coppa CEV – competizione maschile di pallavolo
 Coppa CEV – competizione femminile di pallavolo che ha cambiato nome in Challenge Cup
 Coppa CEV – competizione maschile di pallavolo che ha cambiato nome in Challenge Cup